Basir ist der Nachname folgender Personen:

 Rachid El Basir (* 1968), ehemaliger marokkanischer Leichtathlet
 Qasim Basir, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur.